Аэропорт Сан-Себастьян (IATA: EAS, ICAO: LESO) — аэропорт, обслуживающий Сан-Себастьян в Стране Басков, Испания. Несмотря на свое название, аэропорт расположен в муниципалитете Хондаррибия, с взлетно-посадочной полосой, протянувшейся как коса земли вдоль реки Бидасоа прямо на испано-французской границе.

Аэропорт обслуживает внутренние рейсы, в основном в Мадрид. Разрабатывается схема удлинения взлетно-посадочной полосы в целях выполнения требований, установленных для обеспечения обслуживания более крупных воздушных судов. Предварительные планы все еще наталкиваются на сильную оппозицию, которая добавила к экономическим трудностям, с которыми сталкиваются перевозчики, использующие аэропорт, что делает его будущее еще более неопределенным. Расстояние до международного аэропорта Бильбао составляет 117 км, до аэропорта Биарриц-Пай-Баския —  32 км.

Статистика

Авиакомпании и направления

Ссылки 
Данные по состоянию на октябрь 2006 года

Аэропорты Страны Басков
Здания и сооружения Сан-Себастьяна‎
Транспорт Сан-Себастьяна‎